HMS Napier ist der Name folgender britischer Schiffe, die nach dem britischen Admiral Charles John Napier benannt waren:
 HMS Napier, ein eisernes Flusskanonenboot mit 445 Tonnen Verdrängung, das 1844 vom Stapel gelassen wurde und bis 1858 in den Listen geführt wurde
 HMS Napier (1916), ein Zerstörer der M-Klasse, der 1916 vom Stapel lief und 1921 verkauft wurde
 HMS Napier (G97), ein Zerstörer der N-Klasse, der von 1940 bis 1945 an die Royal Australian Navy ausgeliehen wurde und dort als HMAS Napier (G97) Dienst tat

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (englisch)

Napier